Bavli, transcription de l'hébreu בבלי, peut faire référence :
Au Talmud Bavli, plus couramment appelé le Talmud de Babylone
Au quartier de Bavli, à Tel Aviv en Israël
À la tour Park Bavli, une immeuble d'habitation à Tel Aviv
À Guy Bavli, illusionniste israélien

Sous l'orthographe Bavly, il peut faire référence : 
À la ville de Bavly en Russie